Beleño puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bryonia dioica, 
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi,
 el nombre común de la planta Ecballium elaterium, 
 el nombre común de la planta Helleborus foetidus,
 el nombre común de la planta Helleborus viridis,
 el nombre común de la planta Hyoscyamus albus,
 el nombre común de la planta Hyoscyamus niger,
 el nombre común de la planta Oenanthe crocata,
 el nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
 Beleño: localidad y capital de concejo de Ponga,